There She Goes (canção de Taio Cruz) - de 2011
There She Goes (canção de The La's) - de 1988
There She Goes (série de televisão)

Veja também 
There She Goes Again - canção do álbum The Velvet Underground and Nico

Desambiguação